SMC steht als Abkürzung für:
 Sailor Moon Crystal, zweite Anime-Adaption vom Manga Sailor Moon seit 2014
 SAR Mission Coordinator, eine Person im Rescue Coordination Centre, die einen konkreten SAR-Einsatz leitet, siehe On-Scene-Coordinator
 Science Media Center Germany, Einrichtung zur Unterstützung von Medienschaffenden bei der Berichterstattung über Themen mit Wissenschaftsbezug
 Security Module Card, eine Sicherheitskomponente der Telematikinfrastruktur für die elektronische Gesundheitskarte
 Sequenzielle Monte-Carlo-Methode, stochastische Verfahren
 Sheet Molding Compound, ein Faser-Matrix-Halbzeug
 Small Magellanic Cloud, siehe Magellansche Wolken
 Smart Media Card, ein digitales Speichermedium mit Flash-Technologie
 SMC Corporation, japanisches Pneumatikunternehmen
 SMC Deutschland, deutsche Firmenzentrale der SMC Corporation
 SMC-Proteine, siehe Condensine
 Sociedade Mineira du Cuango, teilstaatliche angolanische Diamantenfirma (Handel mit Blutdiamanten)
 Société mathématique du Canada, Mathematische Vereinigung Kanadas, siehe Canadian Mathematical Society
 Space and Missile Systems Center, Raumfahrteinrichtung der U.S. Air Force
 Standard Motor Corporation, ein taiwanesischer Hersteller von Motorrollern und Quads
 Standseilbahn Sierre–Montana-Crans, eine Bahn im Schweizer Kanton Wallis
 Stranka modernega centra, slowenische Partei
 SubMiniature C, elektrische Steckverbinder, siehe Koaxialstecker #Steckverbinder der Typen SMB, SMS, SMC und SMP
 Sunbeam Motor Car Company, ein britisches Industrieunternehmen
 Super Multi Coating, siehe Antireflexbeschichtung
 System Management Controller, ein integrierter Schaltkreis in Apple-Computern

Abkürzung